Bernadette Szőcs – tennistavolista rumena
 Bertalan Szőcs – schermidore ungherese
 Réka Szőcs – calciatrice ungherese, portiere
 Zsuzsanna Szőcs – ex schermitrice ungherese